Gia steht für:

 Gia – Preis der Schönheit, US-amerikanischer Spielfilm (1998)
 Spitzname von Jorge Terceiro (* 1976), georgischer Beachvolleyballspieler 

GIA steht als Abkürzung für:
 Gallup International Association, Verbund von Meinungsforschungsunternehmen
 Gambia International Airlines, gambische Flug- bzw. Abfertigungsgesellschaft
 Garuda Indonesia, indonesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Gemological Institute of America in Carlsbad, Kalifornien 
 Groupe Islamique Armé, radikale islamistische Gruppe in Algerien

Abkürzung